Вень Цзиюнь  — тайбейська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Азії та Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Вень Цзиюнь  на сайті World Karate Federation.

Тайванські каратисти
Тайванські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Чемпіони Азійських ігор